Азизхо́н Авазхо́нович Чоршанби́ев (, , род. 12 марта 1998, Хорог, Таджикистан), известный как Кра́сный Коро́ль () — профессиональный боец смешанных единоборств в наилегчайшем и лёгком весе.

Победитель турнира-однодневки — «GR Promotions», являлся претендентом на титул «AMC Fight Nights», одним из лучших ударников — «URJ», также экс-амбасадор лиги «Pravda Fighting».

Является родным братом бойца — Чоршанбе Чоршанбиева.

Биография

Ранние годы 
Азизхон родился 12 марта 1998 года в городе Хорог, в семье Авазхона, воспитывался со старшим братом — Чоршанбе и младшей сестрой — Фарой. С раннего детства увлекался спортом, вместе с братом занимался рукопашным боем.

Отец занимался их выносливостью, братьям пришлось заниматься контактными видами спорта. Вместе с братом, он сначала пошёл на каратэ, а затем в смешанные единоборства.

Семья 

 Младшая сестра — Фара
 Старший брат — Чоршанбе

Карьера

Спортивная карьера 
Азизхон после переезда в Россию, вместе с наставником и Чоршанбе, в 2018 году начал соревноваться на любительских поединках, затем профессиональных ММА—турнирах, ему удалось набить рекорд 5-0. Участвовал в Московском турнире — «Гром», от «GR Promotion».

Смешанные единоборства 
Благодаря своей громкой фамилии, его сразу приняли на отборочный тур в — «Наше Дело».

Российская организация — «AMC Fight Nights», организовали поединок с бойцом Амирханом Оевым, он был отправлен в нокаут через несколько минут со старта боя. Азизхон выиграл: Фарида Ядуллаева на Hype Fighting, и участвовал в поединке с Радомиром Филипповым.

Переезд 
После переезда его брата из России, Азизхон также переехал в Таджикистан, и после долгой паузы в карьере, он начал соревноваться в Казахстане, заключив контракт с промоушеном — «RUH».

Статистика в смешанных единоборствах 

|Поражение
|align=center|6-1
| Морис Болеян
|Сабмишн 
|AMC Fight Nights 103
|
|align=center|1
|align=center|3:16
| Сочи, Россия
|Бой за титул в лёгком весе
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Амирхан Оев
|Технический нокаут (удары)
|AMC Fight Nights Global: Winter Cup
|
|align=center|2
|align=center|2:26
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Бакит Омурканов
|Технический нокаут (остановка боя)
|FFC FMR FC: Selection
|
|align=center|1
|align=center|3:40
| Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Шахзот Сотволдиев
|Технический нокаут (удушение)
|Pitko Team Evolution
|
|align=center|4
|align=center|5:00
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Мухаммедали Макситов 
|Технический нокаут (удары)
|GR Promotion Thunder Evolution
|
|align=center|2
|align=center|2:30
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Саид Капланов
|Сабмишен
|GR Promotion Thunder Evolution
|
|align=center|5
|align=center|1:23
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Мухиддин Косимов
|Удушающий приём (сзади)
|GR Promotion Thunder 8
|
|align=center|2
|align=center|4:12
| Москва, Россия
|Дебют в полусреднем весе. Лучший бой вечера.
|}

Статистика в поп-ММА 

|Победа
|align=center|5-0
| Ерасыл Шукатаев
|Единогласное решение
|RUH
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Москва, Россия
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Радомир Филиппов
|Единогласное решение
|HFC MMA
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Фарид Ядуллаев
|Технический нокаут (остановка боя)
|Hype FC 
|
|align=center|3
|align=center|1:43
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Шодмон Назокатов
|Технический нокаут (удушение)
|Наше Дело
|
|align=center|2
|align=center|2:59
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Соперник неизвестен
|Технический нокаут
|Наше Дело: Отборы 
|
|align=center|2
|align=center|1:54
| Москва, Россия
|
|}

Примечания

Ссылки 

 
 Статистика боев на сайте Sherdog
 Поединок Азизхана vs Морис Болеян

Родившиеся в Хороге
Спортсмены Таджикистана